Boogie-woogie peut désigner :

 boogie-woogie, un style musical basé sur le piano ;
 boogie-woogie, une danse précurseur du rock and roll des années 1950.

Boogie Woogie peut désigner :
 Boogie Woogie, une chanson du groupe EuroGroove et Dannii Minogue ;
 Boogie Woogie, une chanson du blues-man  (1911-1995) ;
 Boogie Woogie, un film sorti en 2009.

Voir aussi